Скибенко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Скибенко Анатолій Никифорович (1924—1981) — український радянський актор і режисер.
 Скибенко Василь Іванович (*1978) — український футболіст, воротар.

Українські прізвища
Прізвища на -енко